

Politique et administration 
En arabe, le dīwān est le lieu du pouvoir.

Le premier dīwān est attribué au deuxième calife de l'islam Umar ibn al-Khattâb. Selon al-Baladhuri, les conquêtes organisées par ce calife (comme en témoigne notamment la bataille d'al-Qadisiya) furent  l'occasion d'inscrire sur des rouleaux de papyrus le nom des soldats.  ce registre s'intitula le dīwān al-jund.  À la suite de cette première pierre posée sur l'édifice du second califat, le terme se déclina sous différentes formes à compter de l'avènement des Omeyyades puis du le califat abbasside.Aux côtés du dīwān al-kharaj, les dynasties déléguèrent leurs charges à un système de chancellerie, le dīwān al-ras’il. Le dīwān al-birr procurait quant à lui, la gestion des biens de mainmorte telle que les waqfs et les dons de particuliers. 

De nos jours le mot dīwān  subsiste dans certains pays sous différentes formes : 
 Diwan al madhalim, le bureau des doléances (dīwān al-maẓālim ديـوان المظالم) concernant les administrations du Maroc ;
 Autorité Khalsa Diwan, un mouvement créé afin de protéger les intérêts sikhs lors de la domination anglaise de l'Inde.

Religion, arts et patronymes 
 Musique diwane, cérémonie religieuse des Gnawas d'Algérie et de Tunisie ;
  Diwan, dans le sikhisme, la pièce la plus grande dans les gurdwaras importants, les temples dédiés à cette religion, les réunions qui s'y tiennent, où des chants sont récités, sont aussi dénommées diwans (l'origine de ce mot viendrait du persan et signifiait aussi cour royale) ;
 Diwan, un recueil de poèmes en langue arabe, persane, ottomane ou ourdou ;
 Dîwan (1998) et Dîwan 2 (2005), des albums de musique de Rachid Taha.

Nom de famille 
 Audrey Diwan (1980-), écrivaine et réalisatrice française ;
 Ishac Diwan (1957-), économiste libanais ;
 École Diwan (germe, en breton), une école associative en langue bretonne ;
 Diwan, une ancienne compagnie aérienne basée à Lorient.

Notes et références